Rădulescu oder Radulescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Rădulescu (* 1974), deutscher Tennisspieler

 Constantin Rădulescu (1896–1981), rumänischer Fußballspieler, -trainer, -schiedsrichter und Bobsportler 
 Constantin Rădulescu-Motru (1868–1957), rumänischer Philosoph, Psychologe, Soziologe, Dramatiker, Autor und Politiker
 Costică Rădulescu (1934–2002), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Dem Rădulescu (1931–2000), rumänischer Schauspieler
 Gheorghe Rădulescu (1914–1991), rumänischer Politiker
 Gheorghe Rădulescu (Radsportler) (* 1937), rumänischer Radrennfahrer
 Horațiu Rădulescu (1942–2008), rumänisch-französischer Komponist
 Ilie Rădulescu (* 1925), rumänischer Politiker (PCR)
 Ion Heliade-Rădulescu (1802–1872), rumänischer Schriftsteller Philosoph und Politiker
 Michael Radulescu (* 1943), deutsch-österreichischer Komponist und Organist
 Mircea Rădulescu (* 1941), rumänischer Fußballtrainer
 Petre Rădulescu (1915–1980), rumänischer Fußballspieler
 Șerban Rădulescu-Zoner (1929–2012), rumänischer Dissident, Historiker und Politiker
 Theodor Rădulescu (1932–2011), rumänischer Rugbyspieler und -trainer